Сезон 2018—2019 годов стал для ПФК ЦСКА 27-м в высшем дивизионе России и 27-м в розыгрыше Кубка России, также команда провела свой 25-й сезон в европейских кубковых турнирах.

Состав команды

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

                                            

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

№ 12 закреплён за болельщиками клуба.№ 16 навсегда закреплён за Сергеем Перхуном.

Молодёжный состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб 

Общие доходы:  12 270 000 €

Пришли в аренду 

Общие доходы:  0 €

Ушли из клуба 

Общие доходы:  40 000 000 €

Ушли в аренду 

Общие доходы:  0 €

Предсезонные и товарищеские матчи

Суперкубок России

Чемпионат России 2018/2019

Турнирная таблица

Статистика выступлений

Результаты по турам

Матчи

Лига чемпионов УЕФА 2018/2019

Групповой этап (группа G)

Кубок России 2018/2019

Статистика сезона

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт ПФК ЦСКА

2018/2019
ЦСКА
ЦСКА